«Player» — другий студійний альбом французького поп-співака Метта Покори. Реліз відбувся 26 січня 2006 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт M. Pokora

Альбоми M. Pokora
Франкомовні музичні альбоми